

Глинянка — село, Шелопугінський район, Забайкальський край

Глинянка — село, Вінницька область, Барський район
 Глинянка — село, Волинська область, Любомльський район
 Глинянка — село, Житомирська область, Звягельський район